Il doppio del torneo di tennis Munich WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Nikola Pilić e Allan Stone che hanno battuto in finale Cliff Drysdale e Cliff Richey 7-5, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (primo turno)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (finale)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (semifinali)

 Terry Addison /  Colin Dibley (primo turno)
 Robert Maud /  Andrew Pattison (primo turno)
 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Munich WCT 1973